Corrupção - significa etimologicamente deterioração, quebra de um estado funcional e organizado.
 Corrupção política - manifesta-se por meio de suborno, intimidação, extorsão, ou abuso de poder.
 Índice de Percepções de Corrupção - índice anual publicado pela "Transparência Internacional" que mede a percepção da corrupção política em vários países do mundo.
 Corrupção de dados - verifica-se quando existe uma recepção de dados que não correspondem aos originais transmitidos (ou armazenados). Para prevenir esta situação, utiliza-se mecanismos de detecção de erro.
 Corruptela - é uma deformação gradual de palavras, originada pela má compreensão ou audição e posterior reprodução.

Representações culturais 
 Corruption (1933), um filme norte-americano de 1933 dirigido por Charles E. Roberts
 Corruption (1968), a 1968 British film directed by Robert Hartford-Davis
 Corrupt (1981), um filme norte-americano de 1981 estrelado por Harvey Keitel e John Lydon
 Corrupt (1999), um filme norte-americano de 1999 film estrelado por Ice-T e Silkk The Shocker
 Corrupção (2007), um filme português de 2007 dirigido por João Botelho
 Corruption (2007), um filme pornográfico norte-americano dirigido por Eli Cross

Ver Também 
 Corrupção no Brasil
Desambiguação

tg:Фасод